Меса дел Аламо има више значења:

 Меса дел Аламо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Аламо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Аламо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику